Indian Open 2016 – drugi rankingowy turniej snookerowy sezonu 2016/2017 rozegrany został w dniach 5-9 lipca 2016 roku w Hajdarabadzie (Indie).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 50 000
 II miejsce: 25 000
 Półfinalista: 13 250
 Ćwierćfinalista: 9 000
 Runda 3: 6 000
 Runda 2: 3 000
 Runda 1: 2 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 2 000

 Pula nagród: 300 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Hajdarabad 5 lipca 2016 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 142  Mark King
 140  Robert Milkins
 137  Ryan Day
 128  David Grace
 127, 125  Anthony Hamilton
 125  Kyren Wilson
 124  Robin Hull
 116  Rory McLeod
 114, 101  Xiao Guodong
 113  Stuart Bingham

 112  Anthony McGill
 109, 101  Shaun Murphy
 109  Martin Gould
 106  Nigel Bond
 106  Matthew Stevens
 104  Marco Fu
 104  Stephen Maguire
 104  Akani Songermsawad
 102  Barry Hawkins
 100  Matthew Selt

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 28-30 maja w Preston Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (Pary 1 i 10 rozegrali swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 138  Kurt Maflin
 132  Alfie Burden
 115  Duane Jones
 110  Stuart Bingham
 110  Mark Williams
 105  Luca Brecel
 101  Rory McLeod
 101  Robbie Williams
 100  Martin O’Donnell

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w Indiach
2016 w sporcie
Indian Open
Sport w Hajdarabadzie (Indie)